Alonso de Mendoza é uma estação da Linha 12 do Metro de Madrid.

Alonso de Mendoza